|-
| 14801 - ||  || 15 august 1980 || Siding Spring || 
|-
| 14802 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14803 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14804 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14805 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14806 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14807 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14808 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14809 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14810 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14811 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14812 Rosario ||  || 9 mai 1981 ||  || 
|-
| 14813 ||  || 23 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14814 Gurij ||  || 7 septembrie 1981 ||  || 
|-
| 14815 Rutberg ||  || 7 octombrie 1981 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 14816 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 14817 ||  || 21 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14818 Mindeli ||  || 21 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 14819 Nikolaylaverov ||  || 25 octombrie 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 14820 Aizuyaichi ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 14821 Motaeno ||  || 14 noiembrie 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14822 ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 15423 ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14824 ||  || 13 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14825 - || 1985 RQ || 14 septembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 14826 Nicollier ||  || 16 septembrie 1985 ||  || P. Wild
|-
|  || 1986 JK || 5 mai 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 14828 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14829 Povalyaeva ||  || 3 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 14830 - ||  || 5 decembrie 1986 ||  || 
|-
| 14831 Gentileschi ||  || 22 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14832 Alechinsky ||  || 27 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14833 - ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 14834 Isaev ||  || 17 septembrie 1987 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 14835 Holdridge ||  || 26 noiembrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 14836 Maxfrisch || 1988 CY || 14 februarie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 14837 - ||  || 8 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 14838 ||  || 6 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14839 - ||  || 11 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 14840 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 14841 || 1988 TU || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 14842 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14843 ||  || 12 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 14844 ||  || 14 noiembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 14845 Hegel ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 14846 Lampedusa || 1989 BH || 29 ianuarie 1989 ||  || 
|-
| 14847 - ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14848 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14849 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14850 - || 1989 QH || 29 august 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 14851 - || 1989 SD || 23 septembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 14852 - || 1989 SE || 23 septembrie 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| 14853 - || 1989 SX || 30 septembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 14854 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14855 ||  || 25 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14856 - ||  || 26 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 14857 - || 1989 TT || 1 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14858 - ||  || 27 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14859 ||  || 25 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 14860 ||  || 27 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 14861 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14862 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14863 - || 1990 OK || 18 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14864 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14865 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14866 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14867 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14868 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14869 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14870 ||  || 24 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  ||  || 13 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 14872 Hoher List || 1990 UR || 23 octombrie 1990 ||  || E. W. Elst
|-
| 14873 Shoyo ||  || 28 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 14874 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14875 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14876 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14877 Zauberflöte ||  || 19 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14878 - ||  || 19 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14879 ||  || 7 ianuarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 14880 - ||  || 7 februarie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 14881 || 1991 PK || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14882 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14883 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14884 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14885 - ||  || 6 septembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 14886 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14887 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14888 Kanazawashi ||  || 30 septembrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 14889 ||  || 5 noiembrie 1991 ||  || 
|-
| 14890 - ||  || 4 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14891 - ||  || 5 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 14892 - ||  || 4 noiembrie 1991 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| 14893 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 14894 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 14895 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 14896 - ||  || 8 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 14897 - ||  || 6 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14898 ||  || 7 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14899 || 1992 LS || 3 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 14900 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-